N10 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 RN10 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 10 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar